Acoustic – album Stanisława Sojki
 Acoustic – album Johna Lennona
 Acoustic – album Coldplay
 Acoustic – album Above & Beyond